Шампињел може да се односи на:

 Шампињел (Ардени), насељено место у Француској, у департману Ардени
 Шампињел (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Шампињел (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шампињел“